Чоговадзе () — грузинская фамилия.

 Чоговадзе, Додо (род. 1951) — советская киноактриса.
 
 Чоговадзе, Иракли (род. 1973) — грузинский политический деятель, министр экономики (2005—2006).
 Чоговадзе, Гоча (1941—2022) — советский и грузинский учёный и дипломат, академик АН Грузии.